Ше́берг () — поширене шведське та норвезьке прізвище. Походить від слів «sjö» і «berg» — «озеро» і «гора».

На 31 грудня 2014 року в Швеції налічувалося 16 454 носії цього прізвища — тридцять сьома позиція у списку поширеності прізвищ у Швеції.

Персоналії 
 Патрік Шеберг (*1965) — шведський легкоатлет, олімпійський медаліст
 Томас Шеберг (*1952) — шведський футболіст і футбольний тренер
 Юганна Шеберг (*1978) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка

Див. також 
 Себерг

Примітки 

Шведські прізвища
Норвезькі прізвища